Pórcia (irmã de Catão Uticense) —  irmã de Catão Uticense, foi criada por seu tio Marco Lívio Druso. Casou-se com Lúcio Domício Enobarbo, o cônsul de 54 a.C. Morreu no final de 46 ou no início de 
 Pórcia (esposa de Bruto) —  filha de Catão Uticense e de Atília. Casou-se primeiro com Marco Bíbulo, com quem teve três filhos e, depois da morte deste, com Marco Júnio Bruto, o assassino de César. Suicidou-se após a morte de Bruto, na batalha de Filipos, de 
 Pórcia (filha de Catão Uticense e Márcia) —  filha de Catão Uticense e Márcia. Provavelmente morreu jovem.